Sant'Anatolia kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sant'Anatolia di Narco, kommun, Umbrien, Provincia di Perugia, 
 Santa Anatolia, ort, Lazio, Provincia di Rieti, 

Robotskapade Italienförgreningar